Vilhelm 4. (letzeburgsk: Wëllem IV.; ; ) (22. april 1852 – 25. februar 1912) var storhertug af Luxembourg fra 1905 til 1912. Han var søn af storhertug Adolf og sønnesøn af hertug Vilhelm 1. af Nassau.

Biografi

Fødsel og opvækst 
Vilhelm blev født den 22. april 1852 på slottet Biebrich i Wiesbaden i Hertugdømmet Nassau som Arveprins Vilhelm Alexander af Nassau. Han var den ældste søn af Hertug Adolf af Nassau i hans andet ægteskab med Adelheid Marie af Anhalt-Dessau. 

Han tilbragte sin barndom i Nassau, men i 1866 blev Hertugdømmet Nassau annekteret af Kongeriget Preussen, og Vilhelms far mistede sin trone, og familien gik i eksil. Vilhelm gjorde herefter karriere i den østrigske hær.

Arvestorhertug af Luxembourg 
I 1890 arvede Adolf storhertugdømmet Luxembourg. Frem till 1890 havde det været de nederlandske konger, der var storhertuger af Luxembourg. Men eftersom Luxembourg i modsætning til Nederlandene var omfattet af den Saliske lov var det ikke muligt for kvinder at arve tronen. Derfor blev det Adolf, der som nærmeste mandlige arveberettige blev storhertug, da kong Vilhelm 3. af Nederlandene døde uden mandlige arvinger den 23. november 1890. Vilhelm blev herefter arvestorhertug af Luxembourg.

Arvestorhertug Vilhelm giftede sig i 1893 med Maria Anna af Portugal (1861-1942), datter af Kong Mikael 1. af Portugal. Vilhelm og Maria Anna fik seks døtre, men ingen sønner. Ved en grundlovsændring den 10. juli 1907 blev der indført kvindelig arvefølge. De to ældste døtre blev senere regerende storhertuginder fra 1912 til 1964.

Regeringstid 
Storhertug Adolf døde den 17. november 1905, og Vilhelm blev herefter storhertug af Luxembourg som Vilhelm 4. Vilhelm var syg i det meste af sin regeringstid. Den 13. november 1908 indsatte deputeretkammeret Maria Anna som regentinde.

Storhertug Vilhelm døde den 25. februar 1912 på Château de Berg i Colmar-Berg i Luxembourg. Han blev efterfulgt af sin ældste datter Marie-Adélaïde.

Familie 
Vilhelm giftede sig den 21. juni 1893 på Schloss Fischborn nær Zell am See i med Infanta Maria Anna af Portugal, datter af Eks-kong Mikael 1. af Portugal og Prinsesse Adelheid af Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Børn

Anetavle

Eksterne links 

 Vilhelm 4. på Det luxembourgske storhertughus' hjemmeside

Storhertuger af Luxembourg
Walramiske linje af Huset Nassau